Il ciarlatano – film del 1967 diretto e interpretato da Jerry Lewis
 Il ciarlatano – favola di Jean de La Fontaine
 Il ciarlatano – opera di Giuseppe Scolari
 Il ciarlatano – dipinto di Bernardino Mei
 Il ciarlatano – dipinto di Pietro Longhi
 Il ciarlatano – romanzo di Isaac Bashevis Singer